Soulli (également orthographié Souli ou Souly) peut désigner :
 Soulli, la commune rurale située dans le département de Doulougou au Burkina Faso
 Soulli, la localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso

Homonymie de toponyme